Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Zealous :
 Le , un vaisseau de 74 canons lancé en 1782 présent à la bataille navale d'Aboukir et démoli en 1816.
 Le , un vaisseau de ligne de  rang lancé en 1864, reconverti en cuirassé à coque de fer et vendu pour démolition en 1886.
 Le , un projet de destroyer de  annulé en 1919.
 Le , un destroyer de classe Z construit en 1944, transféré à la marine israélienne sous le nom d'Eliat et coulé en 1967 par des missiles égyptiens.

Sources 

Zealous